Гумьель-де-Меркадо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Занимает площадь 57,98 км². Население — 401 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Gumiel de Mercado
 Vista desde la Cruz en Gumiel de Mercado
 Diputación provincial de Burgos. Datos geográficos. Plano localizador
 Nuestros pueblos: Gumiel de Mercado. La Aguilera
 Turismo Burgos: Gumiel de Mercado
 Gumiel de Mercado

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса